Sikh-Krieg steht für folgende Kriege zwischen der Britischen Ostindien-Kompanie und dem Reich der Sikh:

 Erster Sikh-Krieg von 1845 bis 1846
 Zweiter Sikh-Krieg von 1848 bis 1849